PDS kan syfta på 

 PDS – ett tidigare tyskt parti, se Partei des Demokratischen Sozialismus
 PDS (kirurgisk sutur) – en kirurgisk sutur